Скиллинг:

 Скиллинг (, , ) — название шиллинга в скандинавских странах, а также историческая денежная единица Дании, Норвегии и Швеции.
 Скиллинг, Джеффри (; роди. 1953) — бывший американский бизнесмен и осужденный преступник.